Бородино — населённый пункт в Московской области
 в Дмитровском районе
 Бородино — деревня в городском поселении Дмитров;
 Бородино — деревня в сельском поселении Синьковское;
 Бородино — деревня в Лотошинском районе;
 в Можайском районе
 Бородино — деревня;
 Бородино — посёлок;
 Бородино — деревня в городском округе Мытищи;
 Бородино — деревня в Подольском районе;
 Бородино — деревня в Солнечногорском районе;
 Бородино — деревня в Талдомском районе;
 Бородино — деревня в Шатурском районе.

См. также 
 Бородинское сражение
 сельское поселение Бородинское
 посёлок Бородинского музея
 Бородинское поле